Die Handball-Oberliga Nordsee (OL-NO) ist eine von elf Oberliga-Staffeln des Deutschen Handballbundes und damit die höchste Spielklasse der beiden selbständigen Landesverbände Bremen (BHV) und Niedersachsen (HVN). Die Oberliga ist nach 1. und 2. Bundesliga und der 3. Liga die vierthöchste Spielklasse im Ligensystem des deutschen Handballs.

Meisterschaften der Oberliga Nordsee

Mannschaften Saison 2022/23

Einzelnachweise 

Nordsee
Handball (Freie Hansestadt Bremen)
Handball (Niedersachsen)